Eungulata o también Euungulata es un clado de mamíferos placentarios que incluye a los ungulados laurasiaterios, los órdenes Perissodactyla, Artiodactyla o Cetartiodactyla y órdenes extintos relacionados con ellos. 

Este clado ha sido propuesto como una alternativa al grupo polifilético Ungulata que agrupaba a los eungulados junto con los penungulados pertenecientes a Afrotheria que solo tenían como rasgo único la presencia de pezuñas, condición homoplasica que ha aparecido por convergencia evolutiva en estos dos linajes según los análisis moleculares. 

Algunas clasificaciones usan el término Ungulata en sentido estricto para los artiodáctilos y perisodáctilos (Eungulata), no obstante ambos términos no son sinónimos ya que incluyen grupos distintos.

Tanto los eungulados existentes como los extintos descienden de los condilartros del Cretácico. Los condilartros a su vez, descendían de ancestros insectívoros. 

Los cetáceos no se parecen en nada a los eungulados en cuanto a aspecto y morfología pero se consideran eungulados y artiodáctilos porque evolucionaron de un grupo de artiodáctilos y por tanto eungulados.

Taxonomía 

 Eungulata
 Orden Artiodactyla/Cetartiodactyla
 Orden Mesonychia†
 División Mesaxonia
 Orden Perissodactyla
 Orden Dinocerata†
 Clado Meridiungulata†
 Orden Xenungulata†
 Orden Astrapotheria†
 Orden Notoungulata†
 Orden Litopterna†
 Orden Pyrotheria†

Filogenia 

Una posible filogenia de los grupos de eungulados es la siguiente:

Grupos actuales 

Dentro de los eungulados se pueden citar los siguientes grupos existentes en la actualidad:

Clasificación 
 Eungulata 
Perissodactyla
Hippomorpha 
Equidae:
Ceratomorpha 
Tapiridae: 
Rhinocerotidae: 
Artiodactyla (Cetartiodactyla)
Tylopoda 
Camelidae: 
Suina 
Tayassuidae
Suidae: 
Cetruminantia 
Ruminantia
Tragulidae
Pecora
Antilocapridae
Giraffidae: 
Cervidae: 
Moschidae: 
Bovidae: 
Cetancodontamorpha
Hippopotamidae: 
Cetacea 
Mysticeti 
Balaenidae
Cetotheriidae
Eschrichtiidae: 
Balaenopteridae:
Odontoceti 
Physeteroidea 
Physeteridae
Kogiidae
Platanistoidea 
Platanistidae
Ziphioidea
Ziphiidae: 
Lipotoidea
Lipotidae: 
Platanistoidea:
Iniidae: 
Pontoporiidae:
Delphinoidea 
Monodontidae: 
Phocoenidae
Delphinidae:

Galería de imágenes 

Ejemplos de animales que pertenecen a este clado.

Referencias 

Eungulata